Jeanne Liefooghe-Piens is een personage uit De Kotmadam. Ze wordt al vanaf 1991 vertolkt door Katrien Devos en is een van de oorspronkelijke personages.

Personage 
Bij start van de reeks heeft Jeanne net Het Snoephuisje, een snoepwinkeltje in Leuven, geopend. Daarvoor, tot in 1989 (zie aflevering De Staking), werkte ze als kassierster bij de lokale Delhaize. Ze heeft vier studentenkamers die ze aan jongens wil verhuren. Door een list van haar man Jef Liefooghe worden twee kamers aan meisjes verhuurd. Door andere omstandigheden wordt een kamer aan een vijfde student verhuurd. Daardoor zijn ze genoodzaakt om de zolder om te bouwen tot een vijfde kamer. Jef is een gemeentearbeider op de plantsoendienst van Leuven. Jeanne is een bazige en strenge vrouw en een tweede moeder voor haar studenten.

Ze heeft ros krullend haar en komt uit Gent. Haar moeder is de grootste schrik van Jef. Mimi is haar beste vriendin, al gunnen ze elkaar helemaal niets. Ze is een grote fan van Piet Huysentruyt, die in seizoen 19 bij haar komt koken. In seizoen 20 hertrouwt zij met Jef; het huwelijk wordt voltrokken door Louis Tobback.

Jeanne wil de schijn steeds hoog ophouden en tracht anderen te overtroeven, al mislukt haar plan meestal. Haar mislukkingen probeert ze regelmatig te verduisteren met valse bewijzen. Tijdens haar zogezegde reis naar Spanje verstopte ze zich in huis en ging naar een zonnebank. Toen Mimi in een televisieprogramma van een familielid een bloemstuk kreeg als bedanking, schreef Jeanne zichzelf in als zijnde een van de studenten. Dat gaf uiteraard problemen toen de producer zowel Jeanne als de bewuste studente in dezelfde scène wou. Ook vloeien veel van haar acties voort uit misverstanden. Zo volgde ze ooit een cursus Chinees omdat iemand van de studenten een relatie had met de dochter van de Chinese ambassadeur. Later bleek 'De Chinese Ambassadeur' een restaurant te zijn. Ook liet ze eens een liposuctie uitvoeren, maar kreeg een navelpiercing. In andere situaties kan ze haar hachje redden door toevallige omstandigheden. Zo deed ze haar klanten geloven dat ze piano kon spelen, maar daardoor werd ze ongewild gevraagd om te spelen op de receptie van de burgemeester. Omdat het pianodeksel dichtviel, bezeerde ze haar vinger waardoor ze een reden had om het optreden af te zeggen.

Kenmerken 
 Rood haar
 Schort
 Rok
 Ouderwetse jurken met bloemmotieven

Catchphrases 
 Lolly (koosnaam voor Jef)
 Jeeeeef!!!

Trivia 
 Hoewel Katrien Devos, net als Jeanne, rood haar heeft, draagt ze voor de serie toch een pruik.

Personage uit De kotmadam